Les élections municipales de 2020 en Côte-d'Or étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Par décret du , le second tour est fixé au .

Les informations suivantes concernent les seules communes de plus de  situées dans le département de la Côte-d'Or.

Maires sortants et maires élus 
Le scrutin est marqué par une grande stabilité politique. La gauche échoue à reconquérir les villes perdues lors du précédent renouvellement à Genlis, Is-sur-Tille, Montbard et Plombières-lès-Dijon. La droite reste largement majoritaire dans le département, et ce malgré le maintien du socialiste François Rebsamen à Dijon.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Arc-sur-Tille 
 Maire sortant : Patrick Morelière (UDI)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Auxonne 
 Maire sortant : Raoul Langlois (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Beaune 
 Maire sortant : Alain Suguenot (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 30 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Brazey-en-Plaine 
 Maire sortant : Gilles Delepau (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Châtillon-sur-Seine 
 Maire sortant : Hubert Brigand (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 28 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chenôve 
 Maire sortant : Thierry Falconnet (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chevigny-Saint-Sauveur 
 Maire sortant : Guillaume Ruet (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dijon 
 Maire sortant : François Rebsamen (PS)
 59 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 43 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Fontaine-lès-Dijon 
 Maire sortant : Patrick Chapuis (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Genlis 
 Maire sortant : Vincent Dancourt (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gevrey-Chambertin 
 Maire sortant : Bernard Moyne  (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Is-sur-Tille 
 Maire sortant : Thierry Darphin (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Longvic 
 Maire sortant : José Almeida (PS) (se présente pour un second mandat, avec le soutien de Génération.s et du MoDem)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Marsannay-la-Côte 
 Maire sortant : Jean-Michel Verpillot (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mirebeau-sur-Bèze 
 Maire sortant : Laurent Thomas (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montbard 
 Maire sortant : Laurence Porte (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 23 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Neuilly-Crimolois 
 Maire sortant : François Nowotny (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Nuits-Saint-Georges 
 Maire sortant : Alain Cartron (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Plombières-lès-Dijon 
 Maire sortant : Monique Bayard (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Quetigny 
 Maire sortant : Rémi Détang (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Apollinaire 
 Maire sortant : Jean-François Dodet (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saulieu 
 Maire sortant : Jean-Philippe Meslin (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Selongey 
 Maire sortant : Gérard Leguay (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Semur-en-Auxois 
 Maire sortant : Catherine Sadon (DVC)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 20 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sennecey-lès-Dijon 
 Maire sortant : Philippe Belleville (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Seurre 
 Maire sortant : Alain Becquet (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Talant 
 Maire sortant : Gilbert Menut (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Venarey-les-Laumes 
 Maire sortant : Patrick Molinoz (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Liste des communes de la Côte-d'Or

Liens externes 
 Résultats des élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020 en Côte-d'Or, Ministère de l'Intérieur

Cote-d'Or
Municipales, 2020